Ата:
 Ата — в древнегреческой мифологии богиня, персонификация заблуждения, помрачения ума, обмана, глупости.
 Ата — небольшая, порядка 15 см, мумия человека, найденная в 2003 г. в заброшенном поселке Ла Нориа () пустыни Атакама ().
 Ата — язык-изолят, на котором говорят на острове Новая Британия в Папуа — Новой Гвинее.

Персоналии
 Горкут-Ата — туркменский просветитель, великий мудрец.
 Ата Абу Рашта (род. 1943) — современный арабский политический деятель.
 Ата Бей аль-Айюби (1877—1951) — сирийский политический деятель.
 Бекет-Ата (1750—1813) — казахский батыр, просветитель.
 Васил ибн Ата (699—748) — один из основоположников мутазилизма.

Топонимы
 Ата — остров в Королевстве Тонга.
 Ата — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.
Ата — река в России, протекает в Татарстане.

Часть топонима
 Алма-Ата — город в Казахстане.
 Аулие-Ата — в 1856—1936 название города Тараз, Казахстан.
 Бакай-Ата — село в Киргизии.
 Бектау-Ата — урочище в Казахстане.
 Иссык-Ата — река и курорт в Киргизии.
 Кирьят-Ата — город в Израиле.
 Кочкор-Ата — город в Киргизии.
 Музтаг-Ата — гора в горной системе Памира.
 Чолпон-Ата — город-курорт в Киргизии.

Прочее
 (111) Ата — астероид.
 Ата — мумия младенца из чилийского города Ла Нория.

Аббревиатура
 ATA () — параллельный интерфейс подключения накопителей (жёстких дисков и оптических приводов) к компьютеру.
 ATA () — массив телескопов.
 ATA () — программно-ориентированные ускорители, расширение набора команд, разработанные корпорацией Intel и применяемые в её новых микропроцессорах.
 Artists Television Access (ATA) — клуб экспериментального кино в Сан-Франциско.
 ата (физическая атмосфера) — обозначение внесистемной единицы измерения давления.
  — гражданская вспомогательная служба Британских ВВС во время Второй мировой войны.
 ATA () — Американская ассоциация воздушного транспорта - общественное объединение основных американских авиакомпаний, в настоящее время переименована в A4A ().

См. также 
 
 Те Ата
 Ата Улан
 Ата-Спор